Linus Klasen (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il débute en senior avec le Huddinge IK dans la Allsvenskan, le second échelon national. En 2007, il signe au Södertälje SK dans l'Elitserien. En 2010, il décide de partir en Amérique du Nord en signant un contrat avec les Predators de Nashville. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey face aux Red Wings de Détroit. Il remporte le Trophée européen 2012 avec le Luleå HF.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde de roller in line hockey
2008 : nommé meilleur attaquant.

Ligue américaine de hockey
2011 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| Stars de Lincoln || USHL|| 26|| 7|| 9|| 16|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Huddinge IK|| Allsvenskan|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
|2005-2006 || Huddinge IK || Division 1 ||35 ||22 ||40 ||62 ||36 ||8 ||2 ||11 ||13 ||2
|-
| 2006-2007|| Huddinge IK|| Allsvenskan|| 44|| 16|| 34|| 50|| 28|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Södertälje SK|| Elitserien|| 52|| 14|| 20|| 34|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Södertälje SK|| Elitserien|| 53|| 14|| 15|| 29|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Södertälje SK|| Elitserien|| 51|| 19|| 32|| 51|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 47|| 22|| 23|| 45|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Predators de Nashville|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Malmö Redhawks || Allsvenskan || 51|| 20|| 30|| 50|| 24|| 6|| 4|| 7|| 11|| 2
|-
| 2012-2013|| Luleå HF || Elitserien || 47|| 10|| 14|| 24|| 20|| 14|| 4||8 || 12|| 4
|-
|2013-2014 || Luleå HF || SHL || 54|| 28|| 29|| 57|| 45|| 6|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
|2014-2015 || HC Lugano || LNA || 46|| 20|| 35|| 55|| 10|| 6|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
|2015-2016 || HC Lugano || LNA || 49|| 14|| 35|| 49|| 18|| 15|| 5|| 12|| 17|| 8
|-
|2016-2017 || HC Lugano || LNA || 50|| 11|| 37|| 48|| 30|| 11|| 1|| 6|| 7|| 8
|-
|2017-2018 || HC Lugano || LNA || 43|| 12|| 26|| 38|| 24|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2018-2019 || HC Lugano || LNA || 31|| 6|| 21|| 27|| 18|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2019-2020 || HC Lugano || LNA || 46|| 8|| 26|| 34|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Luleå HF || SHL || 50|| 14|| 28|| 42|| 43|| 7|| 0|| 6|| 6|| 2
|-
| 2021-2022|| HC Viège || Swiss League || 43|| 18|| 39|| 57|| 45|| 6|| 4|| 2|| 6|| 8
|-
| 2022-2023|| HC Viège || Swiss League || 8|| 2|| 10|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2022-2023 || Djurgården Hockey || Allsvenskan || || || || || ||

Au niveau international 

| 2014 || align="left"|Championnat du monde || 10|| 2|| 7|| 9|| 8|| +3|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| -4|| align="left"| Sixième place

Roller in line hockey 
Il est membre de la sélection de Suède de roller in line.

Statistiques internationales

Notes et références 

Naissance en février 1986
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Luleå HF
Attaquant de hockey sur glace
Joueur ayant fait la couverture d'un jeu de la série NHL
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Naissance à Stockholm
Joueur du HC Viège
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)